Suchowola bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Suchowola, Stadt in der Woiwodschaft Podlachien
Dörfer in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Suchowola (Chmielnik), Dorf der Gmina Chmielnik (Powiat Kielecki)
 Suchowola (Osiek), Dorf der Gmina Osiek (Powiat Staszowski)
 Suchowola (Stopnica), Dorf der Gmina Stopnica (Powiat Buski)
Dorf in der Woiwodschaft Łódź
 Suchowola (Rząśnia), Dorf der Gmina Rząśnia
Dörfer in der Woiwodschaft Lublin
 Suchowola (Adamów), Dorf der Gmina Adamów (Powiat Zamojski)
 Suchowola (Wohyń), Dorf der Gmina Wohyń (Powiat Radzyński)

Siehe auch:
 Suchowolja (polnisch Suchowola)